

Miejscowości w Polsce 
 Niewierz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brodnica 
 Niewierz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Duszniki

Miejscowości na Ukrainie
 Niewierz – wieś w rejonie lubieszowskim